Неаполи може да се отнася до:

 Неаполи (дем Горуша) – село в Западна Македония, Гърция;
 Неаполи (дем Агринио) – село в Етолоакарнания, Гърция;
 Неаполи (дем в Ном Кожани), Гърция;
 Неаполи-Сикиес, дем в Гърция;
 Неаполи (дем Неаполи-Сикиес), северно предградие на Солун.